Brunnenmeister steht für:
 einen historischen Beruf, siehe Brunnenmeister (historischer Beruf)
 einen Lehrberuf in der Schweiz, siehe Brunnenmeister (Lehrberuf)

Brunnenmeister ist der Name von:
 Emil Brunnenmeister (1854–1896), österreichischer Jurist und Professor für Straf- und Zivilprozessrecht

Siehe auch:
 Fontänenmeister